Harry Haslam (hokej na travi) (1883. – 1955.), britanski hokejaški reprezentativac i osvajač zlata na OI
Harry Haslam (nogomet) (1921. – 1986.), engleski nogometaš i trener